Die Copa Topper 2013 war ein Tennisturnier, das vom 21. bis 26. Oktober 2013 in Buenos Aires stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 19. und 20. Oktober 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Andrea Collarini
 Federico Coria
 Gabriel Alejandro Hidalgo
 Pedro Sousa

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Argentinischer Tennisverband
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 60 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 58 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 57 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Buenos Aires